Ринкон де Лопез има више значења:

 Ринкон де Лопез (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ринкон де Лопез (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику